Алькудия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 59,89 км². Население — 19 112 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Página del Club Bàsquet Alcúdia

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка